Kirche zu den heiligen Engeln ist der Name folgender Kirchen;

 Kirche zu den heiligen Engeln (Kirchrode)
 Zu den heiligen Engeln (München)
Hl. Engel (Peine)
 Friedenskirche zu den Heiligen Engeln, Wesel

siehe auch Schutzengelkirche